Sully [syly] může znamenat:

místní název
 Sully (Calvados) – francouzská obec v departementu Calvados
 Sully (Oise) – francouzská obec v departementu Oise
 Sully (Saône-et-Loire) – francouzská obec v departementu Saône-et-Loire
 Sully-la-Chapelle – francouzská obec v departementu Loiret
 Sully-sur-Loire – francouzská obec v departementu Loiret
 Zámek Sully-sur-Loire – zámek v obci
 Kanton Sully-sur-Loire
 Pont de Sully – most v Paříži
 Sully – Morland (stanice metra v Paříži) – stanice metra v Paříži
 Sully County – okres v Jiřní Dakotě v USA

 jiné
 Sully: Zázrak na řece Hudson, film z roku 2016, režie Clint Eastwood, Tom Hanks jako Chesley Sullenberger ("Sully") v hlavní roli; vypráví příběh nouzového přistání letadla Letu US Airways 1549 na řece Hudson 15. ledna 2009

jméno osob
 Maurice de Sully (kolem 1110–1196) – pařížský biskup
 Sully Erna (* 1968) – americký zpěvák a skladatel
 Sully Prudhomme (1839–1907) – francouzský básník a esejista, nositel první Nobelovy ceny za literaturu
 vévodové ze Sully, francouzský rod 
 Maximilien de Béthune, vévoda ze Sully, francouzský politik
 Chesley Burnett Sullenberger („Sully“), (* 23. ledna 1951, Texas) je americký dopravní pilot, bezpečnostní expert a vyšetřovatel leteckých nehod z Denvillu, známý nouzovým přistáním na řece Hudson, viz výš